Le Premier ministre du Bélize est le chef du gouvernement du Belize.

Titre 
La fonction a été mise en place le  au Honduras britannique, du fait de l'autonomie acquise cette année-là. Le titre en anglais fut d'abord First Minister du Honduras britannique jusqu’au , puis Premier du Honduras britannique. Le titre devient Premier du Belize lors de l'indépendance le  avant de devenir Prime Minister le . Ces termes sont tous trois couramment traduits en Premier ministre en français.

Liste

Liens 

Belize, Premiers ministres